Danville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Danville (Alabama)
 Danville (Arkansas)
 Danville (Georgia)
 Danville (Idaho)
 Danville (Illinois)
 Danville (Indiana)
 Danville (Iowa)
 Danville (Kalifornien)
 Danville (Kansas)
 Danville (Kentucky)
 Danville (Louisiana)
 Danville (Allegany County, Maryland)
 Danville (Prince George's County, Maryland)
 Danville (New Hampshire)
 Danville (Ohio)
 Danville (Pennsylvania)
 Danville (Québec)
 Danville (Texas)
 Danville (Vermont)
 Danville (Virginia)
 Danville (Washington)
 Danville (West Virginia)
 Danville (Wisconsin), im Dodge County

eines Ortes in Kanada:
 Danville (Québec)

im NRHP gelistete Objekte:
 Danville Branch, National Home for Disabled Volunteer Soldiers Historic District, in Danville, Illinois, ID-Nr. 91001973
 Danville Cemetery, in Danville, Kentucky, ID-Nr. 86003890
 Danville Commercial District, in Danville, Kentucky, ID-Nr. 86000643
 Danville Courthouse Square Historic District, in Danville, Indiana, ID-Nr. 02001559
 Danville Main Street Historic District, in Danville, Indiana, ID-Nr. 94001109
 Danville Meetinghouse, in Danville, New Hampshire, ID-Nr. 82001876
 Danville Municipal Building, in Danville, Virginia, ID-Nr. 95000896
 Danville Southern Pacific Railroad Depot, in Danville, Kalifornien, ID-Nr. 94000860
 Danville Southern Railway Passenger Depot, in Danville, Virginia, ID-Nr. 95000895
 Danville Tobacco Warehouse and Residential District, in Danville, Virginia, ID-Nr. 82004552
 Danville Town House, in Danville, New Hampshire, ID-Nr. 00001465
 Danville West Market Street Historic District, in Danville, Pennsylvania, ID-Nr. 85001174

Unternehmen:
 Danville Foundry and Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Danville Township